Roger Federer era o atual campeão, mas perdeu nas quartas de final para Rafael Nadal. Nadal conquistou o título, derrotando John Isner na final por 7–6(10–8), 7–6(7–3).

Cabeças de chave
Os oito primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Novak Djokovic (Quartas de final)
 Andy Murray (Quartas de final)
 David Ferrer (Terceira rodada)
 Rafael Nadal (Campeão)
 Roger Federer (Quartas de final)
 Tomáš Berdych (Semifinais)
 Juan Martín del Potro (Semifinais)
 Richard Gasquet (Segunda rodada)

<li>  Stanislas Wawrinka (Segunda rodada)
<li>  Kei Nishikori (Primeira rodada)
<li>  Tommy Haas (Terceira rodada)
<li>  Milos Raonic (Terceira rodada)
<li>  Nicolás Almagro (Primeira rodada)
<li>  Fabio Fognini (Primeira rodada)
<li>  Gilles Simon (Primeira rodada, desistiu)
<li>  Jerzy Janowicz (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior
Seção 1

Seção 2

Metade inferior
Seção 3
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
|RD1=Primeira rodada
|RD2=Segunda rodada
|RD3=Terceira rodada
|RD4=Quartas de final

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= P Kohlschreiber
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=PR
| RD1-team04= M Fish
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Granollers
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= L Rosol
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=0

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Anderson
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= T Haas
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= N Almagro
| RD1-score09-1=6<sup>3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= G Dimitrov
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= B Baker
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= D Istomin
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= P Andujar
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= B Becker
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= R Federer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7<sup>9
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= P Kohlschreiber
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6<sup>7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Granollers
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=11
| RD2-team04= T Haas
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= G Dimitrov
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= B Baker
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= B Becker
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= R Nadal
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= R Federer
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=11
| RD3-team02= T Haas
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= G Dimitrov
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= R Nadal
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= R Federer
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= R Nadal
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

Seção 4

Qualificatório
Cabeças de chave

  Ivan Dodig (Primeira rodada, desistiu devido à fadiga)
  Bernard Tomic (Primeira rodada)
  Dmitry Tursunov (Qualificado)
  Pablo Andújar (Qualificado)
  Lu Yen-hsun (Primeira rodada)
  Grega Žemlja (Qualificador)
  Adrian Mannarino (Qualificado)

<ol start="8">
<li> Łukasz Kubot (Primeira rodada)
<li> 'Édouard Roger-Vasselin (Qualificado)
<li> Albert Ramos (Primeira rodada)
<li> Nicolas Mahut (Primeira rodada)
<li> Alex Bogomolov Jr. (Primeira rodada)
<li> David Goffin (Qualificado)
<li> Ivo Karlović ''(Qualificador)
</ol>

Qualificados

  Benjamin Becker
  David Goffin
  Dmitry Tursunov
 ''' Pablo Andujar

<ol start="5">
<li>  Mackenzie McDonald
<li>  Édouard Roger-Vasselin
<li> ''' Adrian Mannarino
</ol>

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Sétimo qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S